Saga „Zmierzch”: Przed świtem – część 1
 Saga „Zmierzch”: Przed świtem – część 2